

Крутий Лог — присілок, Альменєвський округ, Курганська область
 Крутий Лог — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Крутий Лог — селище, Нагорський район, Кіровська область
 Крутий Лог — село, Топчихинський район, Алтайський край